Ла Матиља има више значења:

 Ла Матиља (Катазаха), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Матиља (Сан Хуан де лос Лагос), насеље у савезној држави Халиско у Мексику